La  du championnat de Suisse de football est remportée par le Lausanne-Sports.

Le Servette FC termine deuxième à un point du champion. Le FC Lugano complète le podium. 

Le système de promotion/relégation est le suivant : descente automatique sans matchs de barrage pour les deux derniers de première division et montée automatique pour les premiers des deux groupes de deuxième division. Le FC Concordia Bâle et l'Étoile Carouge FC descendent en deuxième division. Ils sont remplacés pour la saison 1935-1936 par le FC Aarau et le FC Saint-Gall.

Englebert Bösch, joueur du FC Berne finit meilleur buteur du championnat avec 27 buts marqués.

Les clubs de l'édition 1934-1935

Compétition

La pré-saison

Les moments forts de la saison

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

  

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleur buteur 
 Englebert Bösch, FC Berne, 27 buts

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Suisse de football

Liens externes 
 Classement sur rsssf.com

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1934
Sport en Suisse en 1935